Fuchslochgraben ist ein Gewässername:

 Fuchslochgraben (Bibert), rechter Zufluss der Bibert gegenüber Vincenzenbronn, Gemeinde Großhabersdorf, Landkreis Fürth, Bayern
 Fuchslochgraben (Eulsbachgraben), linker Zufluss des Eulsbachgrabens (zum Schwarzbach) bei Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Fuchslochgraben (Federbach), linker Zufluss des Federbachs (zum Arnbachs, zur Pfinz) in Dietlingen, Gemeinde Keltern, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Fuchslochgraben (Gaismoosbach), rechter Zufluss des Gaismoosbachs (zur Steinberger Ache, zur Brandenberger Ache) bei Steinberg am Rofan, Bezirk Schwaz, Tirol
 Fuchslochgraben (Schwarza), linkes Nebental zur Schwarza vor Hirschwang an der Rax, Markt Reichenau an der Rax, Bezirk Neukirchen, Niederösterreich
 Fuchslochgraben (Ziegelbach), linker Zufluss des Ziegelbachs nach der Veithenmühle, Stadt Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Fuchslochbach